Rui Costa peut désigner :
 Rui Costa (né en 1963), un homme politique brésilien ;
 Rui Costa (né en 1972), un footballeur portugais ;
 Rui Costa (né en 1976), un arbitre portugais de football ;
 Rui Costa de son vrai nom, Rui Alberto Faria da Costa (né en 1986), un coureur cycliste portugais.